Corod ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Corod (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Corod (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare

Siehe auch:
 Corot